Ouranosaurus (do latim "lagarto valente") foi uma espécie de dinossauro herbívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo. Era um — possível — hadrossauróide basal, grácil, bípede facultativo, com nasais esburacados e longas espinhas neurais sobre as vértebras dorsais. O Ouranosaurus foi descrito com base em um esqueleto quase completo achado na localidade Gadoufaoua (se pronuncia gah-dooh-fa-wa), Níger.

Paleobiologia 

A característica mais marcante do Ouranosaurus são suas altas espinhas neurais. Em vida, elas poderiam ter formado uma vela, que serviria como uma estrutura termorreguladora ou de exibição. Outra hipótese sugere uma saliência semelhante a dos camelos e bisões, feita com músculos e gordura, que teria ajudado o organismo a reter energia para estações com falta de alimento.

Media em torno de 7 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava cerca de 3 toneladas. Em 2010, o paleontólogo Gregory Paul deu 8,3 metros e 2,2 tooneladas.

Paleoecologia 

O Ouranosaurus viveu na porção norte da África, no que hoje é a Formação Elrhaz. Em seu tempo, ele vivia em várzeas, ao lado dos herbívoros Lurdusaurus,  Nigersaurus e Elrhazosaurus. Ele também compartilhou o território com os carcarodontossaurídeos Eocarcharia e Carcharodontosaurus, os abelissauróides Kryptops e Afromimus o espinossaurídeo Suchomimus, os crocodilomorfos Anatosuchus, Araripesuchus, Stolokrosuchus e Sarcosuchus, além de pterossauros, bivalves, peixes e quelônios.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Iguanodontia
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da África
Espécies fósseis descritas em 1976